

Anno 
 778 o 778 a.C.

Codici 
 778 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Allegheny Observatory, di Pittsburgh, nella Contea di Allegheny, della Pennsylvania

Matematica 
 778 – numero